ППС — леви́ца, По́льская социалисти́ческая па́ртия — леви́ца () — партия польских социалистов-интернационалистов; фракция ППС, которая не поддерживала националистической политики «старой ППС» и связанной с нею террористической деятельности Боевой организации ППС.

История

1906—1918 
ППС — левица была основана в Вене в 1906 году после IX съезда ППС, когда большинство руководящего органа ППС перешло к левым. После этого Юзеф Пилсудский и другие руководители Боевой организации ППС (БО ППС) отказались подчиняться руководству партии. Связанные с ними члены правой фракции «старых» покинули съезд за три дня до его окончания, а затем организовали в Кракове конференцию, на которой объявили о создании отдельной партии под названием «ППС — революционная фракция». Затем деятели левой фракции «молодых» приняли название «ППС — левица», выбрав председателем члена ЦК ППС Феликса Кона.

На X съезде в Тешине в декабре 1907 и в январе 1908 года ППС — левица отступила от идеи немедленного освобождения Польши, надеясь с помощью российских левых организаций свергнуть царскую власть путём рабочей революции и построить демократическую республику. ППС—левица участвовала в выборах в коалиции с Бундом, в 1912 году провела в IV Думу своего депутата Евгения Ягелло.

Во времена Первой мировой войны ППС—левица провозглашала пацифизм, участвовала в 1915 году в международной Циммервальдской конференции и в 1916 году в Кинтальской конференции.

Партия перестала существовать 16 декабря 1918 года, когда в результате объединения ППС — левицы и Социал-демократии Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) была основана Коммунистическая рабочая партия Польши. Только «лодзка группа» (лодзьская группа) А. Щерковского «Рабочая оппозиция» перешла в ППС (революционную фракцию).

1926—1931 
Второй раз партия под таким же названием возникла после того, как ППС в мае 1926 года поддержала государственный переворот Пилсудского. На конференции в Кракове 13 июня 1926 года от ППС отделилась левая фракция, создав партию под историческим названием «ППС — левица». Партия находилась под сильным влиянием Коммунистической партии Польши, и поэтому в феврале 1931 года польская полиция арестовала всех делегатов II съезда. Партия была распущена, часть её членов вернулась в ППС, часть вступила в КПП, часть в Независимую социалистическую партию труда.

Персоналии 
1906—1918
 Главные деятели: Фаддей Рехневский, Феликс Кон, Евгений Ягелло, Стефан Круликовский, Людвик Кшивицкий,  (Стефан Громада), Мария Кошутская (Вера Костшева), Максимилиан Хорвиц (Генрик Валецкий), Мариян Белецкий, Бернард Шапиро, Станислав Хемпель, Антони Щерковский, Эстера Гольде, Наталия Гонсёровская-Грабовская;
 членом этой партии был также Болеслав Берут.

1926—1931
 Главные деятели: Тадеуш Дымовский, Станислав Берент, Влодзимеж Сокорский, Анджей Чума, Алфред Брунон Бем, Ромуальд Гадомский, Франтишек Полька

Печать 
Официальными печатными органами партии являлись:

1906—1918
 газеты «Робо́тник» (, «Рабочий»), «Глос Роботни́чы» (Głos Robotniczy, «Рабочий голос»);
 еженедельники «Ве́дза» (Wiedza, «Знание»), «Но́ве Жы́це» (Nowe Życie, «Новая жизнь»), «Сьвя́тло» (Światło, «Свет»), «Ку́зьня» (Kuźnia, «Кузница»);
 журнал «Мысьль Соцъялисты́чна» (Myśl Socjalistyczna, «Социалистическая мысль»);

1926—1931
 «Робо́цяж» (Robociarz, «Труженик»), «Глос пра́цы» (Głos Pracy'', «Голос труда»).

Литература 
 Słownik historii Polski / (red.) Tadeusz Łepkowski. — : Wiedza Powszechna, 1973. — 941 с.
 PPS-Lewica w latach wojny 1914—1918 / Feliks Tych. — Warszawa: Książka i Wiedza, 1960. — 237 с.
 PPS 1892—1992 / Roman Stefanowski. — Warszawa: Książka i Prasa, 1992. — 204 с. ISBN 83-900401-3-1

Ссылки 
 Неосоциалистические тенденции в доктрине и практике… 
 Презентация этноконфессиональных и региональных интересов… 
 lewicowo.pl 
 internacjonalista.pl 

Политические партии Польши
Фракции политических партий
Социалистические партии
Левосоциалистические партии
Политические партии, основанные в 1906 году
Организации, закрытые в 1931 году